De Nederlandse Uitgeverij Callenbach werd in 1854 in Nijkerk opgericht door George Frans Callenbach (10 januari 1833 - 21 april 1916), zoon van de predikant C.C. Callenbach, de 'profeet van de Veluwe'. Preken van diens hand waren de eerste titels van het fonds, ze werden uitgegeven als 'leerredenen'. 

De uitgeverij werkte samen met de Nederlandsche Zondagschool Vereeniging en gaf weinig kostende protestants-christelijke lectuur en godsdienstige plaatjes uit in hoge oplagen. De bekendste schrijver van de kinderboeken die door de firma werden uitgegeven was W.G. van de Hulst sr. Van 1935 tot 1960 was de Nobel-reeks voor volwassenen een groot succes.

In 1975 werd de uitgeverij overgenomen en kwam ten slotte terecht bij het uitgeversconcern Kok. De naam Callenbach bleef tot 2018 bestaan als imprint voor het kinderboekenfonds van Kok.

De zondagschoolboekjes van Callenbach worden in verzamelaarskringen ook wel rode ruggetjes genoemd. Van deze boekjes werden er vele tientallen op de markt gebracht, ook zonder rode ruggetjes.

Voormalige Nederlandse uitgeverij
Protestantisme
Geschiedenis van Nijkerk